Maryland steht für:

 Maryland, ein US-Bundesstaat
 Maryland County, Region in Liberia
 Maryland in Liberia, ehemaliger Staat in Westafrika
 Russell Maryland (* 1969), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 USS Maryland, mehrere Kriegsschiffe der US Navy
 Martin Maryland, US-amerikanisches Bombenflugzeug
 Maryland Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1900–1901)
 Sinclair-Scott Company, US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Maryland (1907–1910)
 Maryland (1940), US-amerikanisches Filmdrama von Henry King

Orte:
 Maryland (London), Stadtviertel im London Borough of Newham
 Maryland (New York), Stadt im Otsego County
 Maryland Heights, Stadt im St. Louis County, Missouri
 Maryland (Simbabwe), in der Provinz Mashonaland West
 Maryland, ehemalige preußische Gemeinde, siehe Landkreis Oststernberg #Vor 1945 aufgelöste Gemeinden 

Siehe auch:
 Maryland Township